Бен Барка — арабская фамилия. Известные носители:

 Бен-Барка, Махди (1920—1965) — политический деятель Марокко.
 Бен Барка, Сухейль (род. 1942) — марокканский кинорежиссёр, продюсер, монтажёр.